Босковски — фамилия. Известные носители:
 Босковски, Альфред (1913—1990) — австрийский кларнетист.
 Босковски, Вилли (1909—1991) — австрийский скрипач и дирижёр.